Зару́бина — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Известные носительницы 
 Зарубина, Валентина Семёновна (известна как: Хетагурова; 1914—1992) — советский общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Зарубина, Зоя Васильевна (1920—2009) — советская переводчица, разведчица.
 Зарубина, Елена Михайловна (род. 1978) — российская волейболистка.
 Зарубина, Елизавета Юльевна (урождённая Розенцвейг, псевдоним Горская; 1900—1987) — советская разведчица, подполковник государственной безопасности.
 Зарубина, Ирина Петровна (1907—1976) — советская актриса.
 Зарубина, Наталья Николаевна (род. 1963) — российский философ и социолог.
 Зарубина, Ольга Владимировна (род. 1958) — советская и российская эстрадная певица и актриса.
 Зарубина, Раиса Михайловна (1942—2019) — передовик советской оборонной промышленности, сборщица завода имени Масленникова (ЗиМ), Герой Социалистического Труда.
 Зарубина, Татьяна Васильевна (род. 1957) — российский учёный-медик, специалист в области медицинской кибернетики и информатики, член-корреспондент РАН (2022).

Населённые пункты 
 Зарубина — деревня в Юрлинском районе Пермского края России.
 Зарубина — деревня в Талицком городском округе Свердловской области России. См. также